Сезон Словацької Екстраліги 1996/1997 — четвертий сезон Словацької Екстраліги. В сезоні 1996/1997 взяло участь 10 команд. В серії плей-оф Словацької Екстраліги переможцем стала команда «ХК Дукла Тречин», перемігши у фінальній серії «ХК Кошице» із рахунком 3:1. Команди «ШК Іскра Банська Бистриця» і «Спартак Дубниця над Варом» опісля перехідних ігор, опустилися до 1-ї хокейної ліги Словацької республіки, а на їх місце пріднялися «ХК Зволен» та «ХК 36 Скалиця».

Підсумкова таблиця регулярного чемпіонату

Перехідні ігри

Серія плей-оф

Таблиця

Результати 
Півфінали:
 ХК Дукла Тречин - Martimex ZŤS Мартін; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 10:4, 6:2, 2:1.
 ХК Кошице - HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 3:0, в трьох іграх зафіксовані такі результати — 6:3, 5:2, 3:2 PP.

Гра за 5-е місце:
 ХК Слован Братислава — МХК 32 Ліптовський Мікулаш; рахунок серії 2:0, в двох іграх зафіксовані такі результати — 7:2, 7:5.

Гра за 3-є місце:
 Martimex ZŤS Мартін — HK Aquacity СКР Попрад; рахунок серії 0:2, в двох іграх зафіксовані такі результати — 0:2, 3:4.

Фінал:
 ХК Дукла Тречин — ХК Кошице; рахунок серії 3:1, в чотирьох іграх зафіксовані такі результати — 5:3, 1:5, 5:2, 6:1.

Команда-переможець

Посилання 
 Вся статистика сезону 1996/1997 на сайті «www.hockeyarchives.info»

Сезони Словацької Екстраліги
Хокей у Словаччині
Словаччина
Словаччина